São Gonçalo FC (Rio Grande do Norte) - voetbalclub uit São Gonçalo in de deelstaat Rio Grande do Norte
 São Gonçalo FC (Rio de Janeiro) - voetbalclub uit São Gonçalo in de deelstaat Rio de Janeiro